Tetrameristaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Tetrameristaceae ingår i ordningen ljungordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Tetrameristaceae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
Tetrameristaceae